68-я морская стрелковая бригада
 68-я артиллерийская бригада
 68-я механизированная бригада
 68-я ракетная бригада
 68-я бригада кораблей охраны водного района ЧФ РФ